2009-2010-ben kerül lebonyolításra a 19. moldáv elsőosztályú labdarúgó-bajnokság. A címvédő az FC Sheriff Tiraspol csapata.

A részt vevő csapatok

Végeredmény

Kereszttábla

Az első és második kör mérkőzései

A harmadik kör mérkőzései

Kupaszereplések

Források 
 Hivatalos honlap
 moldova.sports.md

Hivatkozások 

Moldáv labdarúgó-bajnokságok
moldáv 1